Steur ist der Familienname folgender Personen:

 Ard van der Steur (* 1969), niederländischer Politiker (VVD) und Rechtsanwalt
 Joëlle Steur (* 2004), deutsche Tennisspielerin
 Jonas Steur (* 1982), belgischer DJ und Produzent
 Julyette Steur (* 1995), deutsche Tennisspielerin